Георгіос Теотокіс – грецький політик ХІХ-ХХ ст. З 1895 року очолював «Нову партію».
 Константінос Теотокіс – ( 13 березня 1872, Керкіра, Греція - 1 липня 1923, Керкіра, Греція) - грецький письменник і перекладач, впливовий представник Іонічної школи.